Quintanapalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanapalla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanapalla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar